kowariancja i kontrawariancja wektorów – w matematyce i fizyce teoretycznej,
 kowariancja i kontrawariancja funktorów – w teorii kategorii,
 kowariancja i kontrawariancja – w informatyce zachowanie przez system typów uporządkowania ≤ typów.

Zobacz też 
 kowariancja – w teorii prawdopodobieństwa i statystyce miara wzajemnej zależności dwóch zmiennych losowych